Basini ist der Familienname folgender Personen:

 Basinio Basini (1425–1457), italienischer Epiker und Lyriker
 Bruno Basini, französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Bassini
 Bazini